Perle – forma francese del nome proprio di persona Perla
  – sommergibile appartenente alla classe Saphir della Marine nationale
 Perle – album musicale di Gianna Nannini
 Altangerel Perle – paleontologo mongolo
 George Perle – compositore statunitense
 Richard Perle – politico statunitense

Pagine correlate 
Perla (disambigua)
Pearl
Collana di perle